Camilo Miettinen (né le  à Medellín en Colombie) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace et colombien.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec les Espoo Blues dans la SM-liiga où il reste jusqu'au 2013. Entre les années 2013-14 il joue avec l'équipe du TPS basé à Turku. En 2014, il se joint au club suédois IK Oskarshamn du HockeyAllsvenskan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||46 ||4 ||5 ||9 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||32 ||4 ||8 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||36 ||11 ||10 ||21 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 48|| 11|| 11|| 22|| 10|| 18|| 4|| 6|| 10|| 10
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 3|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 58|| 12|| 17|| 29|| 12|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 32|| 3|| 10|| 13|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TPS || SM-liiga || 18|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || TPS || Liiga || 46|| 5|| 10|| 15|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 50|| 8|| 15|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 14 || 4 || 5 || 9 || 6 || 11 || 3 || 13 || 16 || 4
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 10 || 10 || 15 || 25 || 30 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2017-2018 || GrIFK  || 2.divisioona || 20 || 18 || 24 || 42 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Medellín
Joueur de roller in line hockey
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur colombien de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Attaquant de hockey sur glace